Семюел Беккет (англ. Samuel Beckett; нар.13 квітня 1906, Дублін — пом.22 грудня 1989, Париж) — ірландський англо- та франкомовний письменник. 
 Карсон Беккет ()— головний лікар команди Атлантиди у науково-фантастичному телесеріалі Зоряна брама: Атлантида.
 Маргарет Беккет  (дів. Джексон, англ. Margaret Mary Beckett (Jackson); нар. 15 січня 1943) — британський державний діяч.
 Бернард Беккет (англ. Bernard Beckett; нар. 13 жовтня 1967) — новозеландський письменник.